Молочко — фамилия. Известные носители:
 Молочко, Николай Петрович (1919—1988) — белорусский партийный и государственный деятель.
 Молочко, Сергей Владимирович (род. 1993) — украинский футболист.

См. также 
 Маточное молочко — секрет желёз медоносных пчёл, предназначенный для кормления маточных личинок.
 Молоко (значения)
 Молочков (значения)